Чорнушка або чорний кмин — рід Nigella
 Чорнушка посівна, або чорнушка сійна, або чорний кмин — вид Nigella sativa
 Чорнушка дамаська, або чорнушка кудлата, або чорний кмин — вид Nigella damascena
 Чорний кмин — це словосполучення можуть застосовувати до деяких видів роду , зокрема .